635 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 635 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Белгородской области. Код 435056.
 635 км — разъезд Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия. Код 905746.